Pomán kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Pomán, kommun, Catamarca, 
 Pomán (ort i Argentina), Catamarca, 

Robotskapade Argentinaförgreningar